Osoby o tym nazwisku:
 Miško Mirković – serbski piłkarz
 Uroš Mirković – serbski koszykarz
 Zoran Mirković – serbski piłkarz